Cabrillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabrillas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Cabrillas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar